Stere este un nume de familie și prenume. Se poate referi la una din următoarele persoane:

Nume:
 Constantin Stere (1865–1936), om politic, jurist, savant și scriitor român, membru al Sfatului Țării.
 Ștefania Stere (1929–2011), interpretă română de muzică populară.
 Mihai Stere Derdena (n. 1934), anticomunist român.
 Mihai Stere (n. 1968), fotbalist român.
 Gheorghe Stere (?), om de stat român.

Prenume:
 Stere Popescu (1920–1968), coregraf român.
 Stere Adamache (1941–1978), fotbalist (portar) român.
 Stere Gulea (n. 1943), regizor și scenarist român.
 Stere Farmache (n. 1956), economist român.

Vezi și
 Sterea
 Sterie